Ла-Триніте́-Порое́, Ла-Трініте-Порое () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 65 км на захід від Ренна, 55 км на північ від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 319 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 680,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Триніте-Порое на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Триніте-Порое на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан